Гогоці Юрій Георгійович — український і американський науковець в галузі хімії, матеріалознавства та нанотехнологій.
 Гогоці Георгій Антонович — видатний український науковий діяч, професор механіки твердого деформованого тіла, доктор технічних наук.